Portus Magnus puede referirse a:
 Cualquiera de los lugares denominados así en las fuentes clásicas (el significado de portus magnus en latín es "gran puerto").
 Alejandría (Egipto)
 La actual Bethioua (Argelia)
 En Hispania:
 Portus Magnus (Almería)
 Portmán (La Unión, Murcia)
 San Antonio Abad (Ibiza)
 Portus Magnus Artabrorum, Brigantium (La Coruña)

Notas